Ladies & Gentlemen: The Best of George Michael — альбом-сборник лучших хитов британского поп-певца Джорджа Майкла, выпущенный 1 декабря 1998 года на лейбле Epic.
Общемировой тираж альбома превысил 9 млн копий.

История 
Альбом дебютировал сразу на позиции № 1 в британском хит-параде UK Albums Chart, был № 1 в Дании, Франции, Венгрии, Ирландии, Норвегии и достиг позиции № 24 в американском чарте Billboard 200.
Альбом включает большинство песен из сольного периода музыкальной карьеры Джорджа Майкла, а также его ранние песни из периода работы в составе группы Wham! и новые дуэты с Элтоном Джоном, Аретой Франклин и другие. Продажи шли на двух дисках (2-CD) где было 28 треков (29 в изданиях для Австралии и Европы).

Список композиций

Чарты и сертификации

Чарты

Итоговые годовые чарты

Сертификации

Дополнительные факты 
 В 2014 году австралийский певец Энтони Калея провёл серию концертов-посвящений Джорджу Майклу под названием «Ladies & Gentlemen: The Songs of George Michael». Ввиду успеха программы был выпущен концертный CD+DVD. DVD занял вершину австралийского чарта.

Примечания

Ссылки 
 Страница на официальном сайте Джорджа Майкла

Альбомы Epic Records
Альбомы на английском языке
Альбомы Джорджа Майкла
Альбомы Великобритании